FUV steht für:

 Fernes Ultraviolett (Fernes UV), 122–200 nm (ISO 21348) oder 200–280 nm (DIN 5031-7, ohne Vakuum-UV), siehe Ultraviolettstrahlung

fuv steht für:
 Nigerianisches Fulfulde (ISO-639-3-Code), Varietät des Fulfulde in Nigeria

Siehe auch:
 FÜV

Abkürzung